Fu uno dei nove padrini del principe Edoardo. Dopo essere ritornato dal pellegrinaggio in Terrasanta fu uno degli autori delle Provisions of Oxford nel 1258. Sua moglie era Maud de Lusignan, figlia di  Raoul de Lusignan, conte di Eu. Dalla loro unione nacquero:

Humphrey de Bohun, premorto al padre nel 1265; 
Alice de Bohun, sposò Roger V de Tosny; 
Maud de Bohun, sposò (1) Anselmo Maresciallo VI conte di Pembroke figlio del leggendario Guglielmo il Maresciallo; (2) Roger de Quincy, II conte di Winchester.
 
Humphrey morì nel 1275 e fu sepolto a Llanthony Priory.

Conti di Hereford
Conti di Essex